

Geografia 
 Kuk (sito archeologico)  – sito archeologico della Papua Nuova Guinea
 Kuk  – paludi della Nuova Guinea
 Kuk (Plava) – monte delle Prealpi Giulie, teatro della Decima battaglia dell'Isonzo
 Kuk (Luico) – monte delle Prealpi Giulie, teatro della Battaglia di Caporetto

Sigle 
 Kaiserlich und königlich  – "imperiale e regio", riferito all'amministrazione pubblica dell'Impero austro-ungarico dal 1867 al 1918

Codici 
 KUK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kasigluk (Stati Uniti)
 kuk – codice ISO 639-3 della lingua kepo

Altro 
 Antonio Kuk – calciatore e saggista italiano
 Kuk – divinità dell'Ogdoade nella mitologia egizia
 Lingua kuk